Лусена:

Топонимы 
 Лусена — город в Испании.
 Лусена — город на Филиппинах, столица провинции Кесон

Фамилия 
 Лусена, Луис Рамирес — испанский шахматист.
 Лусена, Рональдо (род. 1997) — венесуэльский футболист.
 Лусена, Франклин (род. 1981) — венесуэльский футболист, опорный полузащитник.
 Рамирес Лусена, Луис (ок. 1465—ок. 1530) — испанский шахматист.